Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1964 w Innsbrucku został rozegrany 3 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Axamer Lizum. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Francuzka Marielle Goitschel, a srebro wywalczyły ex aequo jej siostra Christine Goitschel oraz Jean Saubert z USA.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964